Cattedrale di Sant'Eugenio, a Derry, Irlanda
 Cattedrale di Sant'Eugenio, a Santa Rosa, Stati Uniti d'America